PTB steht für:

 Partido Trabalhista Brasileiro, eine politische Partei in Brasilien
 Partij van de Arbeid (Belgien), eine politische Partei in Belgien
 Pariser Tageblatt, eine deutschsprachige Exilzeitschrift 
 Passaredo Linhas Aéreas, eine brasilianische Fluggesellschaft (ICAO-Code) 
 Pfälzer Turnerbund
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt, das metrologische Institut der Bundesrepublik Deutschland
 Polizeitarifbeschäftigte bzw. Polizeitarifbeschäftigter, nicht verbeamtete Bedienstete einiger deutscher Polizeibehörden
 Public Test Build, ein Test-Server, den jeder mitbenutzen kann
 PTB-Waffe: In Deutschland legale Schreckschusswaffe mit Prüfsiegel der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

Siehe auch:
 Posttraumatische Belastungsstörung, ein psychologisches Krankheitsbild (übliche Abkürzung ist PTBS)

PTB